Джеймстаун:

Австралия 

 Джеймстаун — город в штате Южная Австралия.

Великобритания 

 Джеймстаун — столица британской заморской территории Остров Святой Елены.

Ирландия 

 Джеймстаун — город в Ирландии.

США 

 Джеймстаун (Виргиния) — первое английское поселение на территории современного штата Виргиния, США.
 Джеймстаун (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США
 Джеймстаун (Нью-Йорк) — город в округе Чатоква в штате Нью-Йорк, США.
 Джеймстаун (Северная Дакота) — город в штате Северная Дакота, США.
 Джеймстаун (аэропорт, Северная Дакота) — региональный аэропорт города Джеймстаун.
 Джеймстаун (Теннесси) (англ.) — город с штате Теннесси, США

 Джеймс-Таун — город в штате Вайоминг.

Другое 
 «» — британский телевизионный сериал (2017—2018).